Bjørkelangen ist:

 Bjørkelangen (Tettsted), der Hauptort der norwegischen Gemeinde Aurskog-Høland
 Bjørkelangen (See) ein 2,86 km² großer Binnensee in Aurskog-Høland
 Bjørkelangen (Lokomotive), der Name einer 1924 in Chemnitz gebauten Dampflok, die bis zur Einstellung des Betriebs 1961 auf der Urskog-Hølandsbahn verkehrte. Heute steht sie als Denkmal auf der Gelände der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens in Trondheim.